Welega orientale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 18 woreda:
 Bila Seyo
 Boneya Boshe
 Diga
 Gida Ayana
 Gobu Seyo
 Guto Gida
 Haro Limu
 Ibantu
 Jimma Arjo
 Kiremu
 Leka Dulecha
 Limu (OR)
 Nekemte town
 Nunu Kumba
 Sasiga
 Sibu Sire
 Wama Hagalo
 Wayu Tuka

Note

Altri progetti